SPS — многозначная аббревиатура и обозначение:

 Microsoft SharePoint Server;
 Sony PlayStation — игровая консоль от компании Sony;
 Super Proton Synchrotron — ускоритель протонов в CERN;
 Siam Photon Source — ускоритель электронов, источник синхротронного излучения в Таиланде.
 Samples per second — частота дискретизации;
 Script Planned Soft — Скриптовый планировщик заданий;
 Store Performance Solutions — решения по обеспечению эффективности работы магазинов;
 SPS () — (многослойная листовая система) композиционный материал состоящий из двух металлических листов соединённых с полиуретановым эластомерным промежуточным слоем.
 SPS () — перспективная защитная экипировка американских военнослужащих.
Software Preservation Society.

См. также 
 СПС (значения)